Kremitz steht für:

 Kremitz (Himmelkron), Gemeindeteil von Himmelkron im oberfränkischen Landkreis Kulmbach in Bayern
 Kremitz (Jessen), Stadtteil von Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

 Kremitz (Fluss), rechter Zufluss der Schwarzen Elster bei Mönchenhöfe, Stadt Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Alte Kremitz, Mühlgraben bei Kremitzaue, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Kremitz und Fichtwaldgebiet, FFH-Schutzgebiet in Brandenburg, siehe Liste der FFH-Gebiete in Brandenburg #Kremitz

Siehe auch:
 Kremitzaue (Landkreis Elbe-Elster)
 Kremnitz (Begriffsklärung)
 Krenitz (Křenice, Tschechien)